David Thomas (n. 1953), musicista statunitense
 David Thomas (n. 1983) – giocatore di football americano statunitense
 David Thomas, giornalista britannico, caporedattore del Punch
 David Thomas, tennista bermudiano
 David Thomas, (n. 1937) pugile britannico
 David Hurst Thomas, archeologo statunitense
 Dave Thomas (n. 1949), attore, regista e sceneggiatore canadese
 Dave Thomas (n. 1976), cestista canadese
 Dave Thomas, imprenditore statunitense, fondatore di Wendy's
 Dave Thomas, informatico, autore del libro The Pragmatic Programmer
 David Thomas, calciatore gallese
 David Thomas, calciatore gallese
 David Thomas, calciatore bermudiano